Элфрид Пейтон-младший (; родился 22 февраля 1994 года в Гретне, штат Луизиана, США) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб Джи-Лиги НБА «Форт-Уэйн Мэд Энтс». Играет на позиции разыгрывающего защитника.

Профессиональная карьера

Орландо Мэджик (2014—2018) 
26 июня 2014 года Пейтон был выбран под 10-м номером на драфте НБА 2014 года командой «Филадельфия Севенти Сиксерс» и обменян в «Орландо Мэджик» на Дарио Шарича. 2 июля 2014 года подписал соглашение с «Орландо».

Финикс Санз (2018) 
8 февраля 2018 года перешел в «Финикс Санз» в обмен на право выбора во втором раунде драфта.

Нью-Орлеан Пеликанс (2018—2019) 
Став свободным агентом, Пейтон 9 июля 2018 года подписал контракт с «Нью-Орлеан Пеликанс».

Нью-Йорк Никс (2019—2021) 
9 июля 2019 года Пейтон подписал контракт с «Нью-Йорк Никс». Пейтона преследовали травмы в начале сезона, он пропустил 17 игр. После восстановления и набора формы Пейтон доказал свои качества плеймейкера и до конца сезона играл в стартовой пятёрке. 3 февраля 2020 года Пейтон оформил свой 17 трипл-дабл в карьере, набрав 17 очков, 11 подборов и 15 ассистов. 6 февраля 2020 года он установил личный рекорд по перехватам, отобрав мяч у соперников 7 раз. 19 ноября 2020 года было объявлено, что «Никс» отчисли Пейтона из состава. Однако уже 29 ноября «Никс» подписали с Пейтоном однолетний контракт.

Финикс Санз (2021—2022) 
10 августа 2021 года Пейтон подписал однолетний контракт с клубом «Финикс Санз».

Форт-Уэйн Мэд Энтс (2023—настоящее время) 
6 февраля 2023 года стало известно, что Пэйтон подпишет контракт с «Осос де Манати» из чемпионата Пуэрто-Рико по баскетболу.

Два дня спустя, 8 февраля 2023 года, клуб Джи-Лиги НБА «Форт-Уэйн Мэд Энтс» объявил о приобретении прав на Пэйтона.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 

 Пейтон в университете Луизиана-Лафайетт 

Баскетболисты США
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Нью-Орлеан Пеликанс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Выпускники Университета Луизианы в Лафейетте